Атмосфе́ра — (від  — пара і  — куля):
 Атмосфера планети — газова оболонка планети.
 Атмосфера Землі
 Еталонна атмосфера (в атмосферній хімії) — штучно виготовлений газовий зразок чистого повітря, який може містити також чітко визначені кількості певних забруднювачів. Зазвичай застосовується як стандарт для калібрування приладів.
 Атмосфера зорі
 Атмосфера (у техніці) — одиниця вимірювання тиску.
 Атмосфера — суміш газів (штучна атмосфера)
 АТМоСфера — об'єднана українська мережа банкоматів.
 «Атмосфера» — перший в СРСР транзисторний радіоприймач, що вироблявся великою серією (1959 р.).